cultura Folsom, cultura arqueològica paleoamericana que va ocupar gran part del centre d'Amèrica del Nord
 Toponímia:
 Folsom (Califòrnia), població a l'estat estatunidenc de Califòrnia
 Folsom (Louisiana), població a l'estat estatunidenc de Louisiana
 Folsom (Nou Mèxic), població a l'estat estatunidenc de Nou Mèxic
 Folsom (Nova Jersey), població a l'estat estatunidenc de Nova Jersey
 Folsom (Pennsilvània), població a l'estat estatunidenc de Pennsilvània